La palabra zeugma (del griego ζεῦγμα "puente hecho de barcos, unión") puede referirse a:

 Zeugma, una figura retórica; 
 Zeugma, una regla de la métrica grecolatina; o
 Zeugma, una ciudad antigua de Asia Menor.